Transparency International (TI) har sedan 1995 årligen publicerat ett Korruptionsindex (CPI - Corruption Perception Index) där länder rankas efter "deras upplevda nivåer av korruption, som bestäms av expertbedömningar och opinionsundersökningar." Detta definieras generellt som "missbruk av offentlig makt för privat nytta."

I första studien år 1995 rankades 41 länder, och året därefter 54 på en skala från 10.0 (bäst) ner till 0.0 (sämst). År 1998 ingick 85 länder, och året därpå 99. År 2003 utökades rankingen kraftigt till 133 länder, följt av 146 och 159 följande två år. Sedan 2007 rankas ca 180 länder. Skalans intervall ändrades 2012 från 100 (minst korrupt) ner till 0 (mest korrupt).

Länders ranking

Se även 
 Demokratiindex
 Jämställdhetsindex

Referenser

Noter

Externa länkar
 Transparency Internationals webbplats

Korruption
Listor över länder
Perception